Kotli est un toponyme qui peut désigner :
Kotli, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
Kotli, une localité du Pakistan située dans le district de Kotli et dans la région de l'Azad Cachemire.